Киса может иметь следующие значения:

 Киса — уменьшительное от слова кошка, может применяться к животному из семейства кошачьих.
 Киса — ласковое обращение к женщине.

Топонимы 
 Киса — деревня на юге Ботсваны.
 Чиса () — город в лене Эстергётланд, Швеция.

Персоналии 
 Киса, Соня Элен — канадский лингвист, основательница языка токипона.
 Киса Воробьянинов — персонаж книги «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Прочее 
 КиСА́ — , международный журнал, выходит с 1965 года, в 1965—1991 имел название «Кибернетика»
 Киса — на сленге взрывотехников — название пероксида ацетона.
 Киса — чехол для паруса.

См. также 
 Киска

Примечания